Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Mariaan de Swardt e Ruxandra Dragomir che hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Kerry-Anne Guse e Patricia Hy-Boulais.

Teste di serie
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Debbie Graham /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Åsa Carlsson /  Patty Fendick (quarti di finale)
 Maria Lindström /  Maria Strandlund (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1995